Flórida Paulista kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Flórida Paulista (ort), São Paulo, 
 Flórida Paulista (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar